Sar puede hacer referencia a:

 la comarca del Sar, una comarca española perteneciente a la provincia de La Coruña;
 el río Sar, un río gallego que da nombre a la comarca del Sar; o
 "En las orillas del Sar", una obra escrita por la poetisa Rosalía de Castro.

Otros 
 SAR